Hallgrímsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Hallgrímur et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ásgeir Örn Hallgrímsson (1984-), joueur de handball islandais,
 Geir Hallgrímsson (1925-1990), homme politique islandais,
 Hafliði Hallgrímsson (1941-), compositeur islandais,
 Heimir Hallgrímsson (1967-), footballeur et entraîneur islandais,
 Jónas Hallgrímsson (1807-1845), poète et naturaliste islandais,
 Matthías Hallgrímsson (1946-), footballeur islandais.

Notes et références